Bulungan – villaggio nella Reggenza di Jepara, provincia Giava Centrale
 Reggenza di Bulungan – reggenza dell'Indonesia nella provincia di Kalimantan Settentrionale. Fu sede del Sultanato di Bulungan
 Sultanato di Bulungan – stato principe storico dell'Indonesia. Corrisponde in parte alla moderna Reggenza di Bulungan